Dallia (slak), een slakkengeslacht
 Dallia (vis), een vissengeslacht